Ebro puede referirse a: 

Ebro, un río de España;
Ebro (Florida), localidad estadounidense;
Ebro (Minnesota), lugar designado en el censo estadounidense;
Cidad de Ebro, un antiguo municipio de Castilla;
Ebro (automóviles), compañía automovilística española.
Ebro Foods, grupo de alimentación español.
Club Deportivo Ebro, equipo de fútbol español